Jacob Pesman (1888-1950), Nederlands landmachtofficier
 Jacob Pesman (1914-2008), Nederlands psychiater

Zie ook
 Jakob Pesman (1898-1953), Nederlands burgemeester